Куадриља де Лопез има више значења:

 Куадриља де Лопез (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Куадриља де Лопез (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику